42-й Чемпионат Европы по кёрлингу в группах «А» и «В» прошёл с 18 по 26 ноября 2016 года в Ренфрушире (Шотландия) с участием 26 мужских и 20 женских национальных сборных команд. Чемпионский титул у мужчин в 10-й раз в своей истории и в 3-й раз подряд выиграла сборная Швеции, у женщин — в 4-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд выиграла сборная России.

По итогам турнира 7 сильнейших мужских команд квалифицировались для участия в чемпионате мира 2017. 7 лучших женских команд получили путёвки для участия в чемпионате мира 2017. Ещё по одному месту на мировые первенства получили победители квалификационных серий — стыковых матчей между занявшими 8-е место в группе А и 1-е место в группе В (11-е в общей классификации).

Чемпионат в группе «С» прошёл в городе Любляна (Словения) с 25 апреля по 1 мая 2016 года. По две лучшие команды у мужчин и женщин в том же году будут участвовать в турнирах группы «В».

Игровая арена 

Чемпионат Европы проходил в многофункциональной крытой спортивной арене «Braehead Arena», расположенной в городе Ренфру округа Ренфрушир.

Арена открыта в 1999 году и вмещает 5200 зрителей. Служит для проведения как различных спортивных соревнований, так и концертов. В настоящее время служит домашней ареной для хоккейных клубов «Брэхид Клан» и «Пейсли Пайретс».

В апреле 2000 года «Braehead Arena» принимала чемпионаты мира по кёрлингу среди мужчин и женщин.

Мужчины

Группа A

Команды 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

  Проходят в плей-офф.
  На чемпионате Европы 2017 переходят из группы A в группу B.
  Проходят в тай-брейк за 8-е место в окончательной классификации.

Команды Норвегии, Швейцарии, России ранжированы на 2-е, 3-е, 4-е места по результатам личных встреч (Норвегия — 2 победы, Швейцария победила Россию).

Команда Дании на следующем чемпионате выбывает в группу B.

Команды Австрии и Финляндии, с равными результатами занявшие после группового этапа 8-е место, выходят в тай-брейк, проигравший в котором на следующем чемпионате Европы в 2017 выбывает в группу B, а победитель играет квалификационный матч с победителем группы B за восьмую путёвку на . Команда Италии, имея с этими двумя командами одинаковые показатели по количеству побед в личных встречах (1 победа), ранжирована на 7-е место по лучшему показателю в предварительных тестовых бросках в дом (Италия — 37,24 см, Финляндия — 48,47 см, Австрия — 82,58 см).

Тай-брейк 
24 ноября, 14:00

Квалификация на чемпионат мира (World Challenge Games) 
Сборная Австрии, занявшая 8-е место и не получившая прямую квалификацию на , разыграла путёвку на чемпионат мира в серии стыковых игр до двух побед с победителем группы В — сборной Нидерландов. Квалификацию на чемпионат мира 2017, победив во второй и третьей играх, получила сборная Нидерландов.

25 ноября, 19:00

26 ноября, 9:00

26 ноября, 14:00

Плей-офф

Полуфиналы 
24 ноября, 19:00

Матч за 3-е место 
25 ноября, 19:00

Финал 
26 ноября, 15:00

Группа B

Команды 

(Скипы выделены полужирным шрифтом; «в/с» — вице-скип)

Групповой этап 
Турнирная таблица по ходу группового этапа

Подгруппа A 

 Команда Франции в игре с командой Израиля просрочила время в 10-м энде и ей засчитано техническое поражение.

Подгруппа B 

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в квалификационные игры четырёх худших команд группы, две из которых, с худшими результатами в этой квалификации, на чемпионате Европы 2017 переходят из группы B в группу C.
  Проходят в тай-брейки за 3-е место в подгруппе и выход в плей-офф.

Тай-брейки 
24 ноября, 9:00

По результатам тай-брейков 3-и места в подгруппах (с выходом в плей-офф) занимают: подгруппа A — команда Польши, подгруппа B — команда Словакии.

Плей-офф

Женщины

Группа A

Команды 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

  Проходят в плей-офф.
  На чемпионате Европы 2017 переходят из группы A в группу B.
  Проходят в квалификационный матч с победителем группы B за квалификацию на .

Плей-офф

Полуфиналы 
25 ноября, 14:00

Матч за 3-е место 
25 ноября, 19:00

Финал 
26 ноября, 10:00

При счёте 4:4 игрок шведской сборной Анна Хассельборг грубо ошиблась на последнем броске в 10-м энде (удар в гард при постановочном броске), что привело к победе сборной России.

Группа B

Команды 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.
  Проходят в тай-брейк за 8-е место; проигравший в тай-брейке на чемпионате Европы 2017 переходит из группы B в группу C.
  На чемпионате Европы 2017 переходят из группы B в группу C.

Тай-брейки 
За 4-е место. 24 ноября, 09:00

По результатам тай-брейка в плей-офф с 4-го места вышла команда Нидерландов.

За 8-е место. 24 ноября, 09:00

По результатам тай-брейка 8-е место заняла команда Литвы, она остается в группе B. Команда Словакии в чемпионате Европы 2017 переходит в группу C.

Плей-офф

Группа C 
Чемпионат в группе «С» прошёл в городе Любляна (Словения) с 25 апреля по 1 мая 2016 года. По две лучшие команды у мужчин и женщин в том же году участвовали в турнирах группы «В».

Мужчины

Команды 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

  Проходят в плей-офф.

Плей-офф 

Матч 1 vs. 2

Победитель выходит в турнир группы B с 1-го места. Проигравший проходит в матч за 2-е место.

Матч 3 vs. 4

Победитель проходит в матч за 2-е место.

Матч за 2-е место

Победитель выходит в турнир группы B со 2-го места.

Классификация 

  Проходят в турнир группы B.

Женщины

Команды 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

  Проходят в плей-офф.

Плей-офф 

Матч 1 vs. 2

Победитель выходит в турнир группы B с 1-го места. Проигравший проходит в матч за 2-е место.

Матч 3 vs. 4

Победитель проходит в матч за 2-е место.

Матч за 2-е место

Победитель выходит в турнир группы B со 2-го места.

Классификация 

  Проходят в турнир группы B.

Общая итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира групп «A» и «B»
 Официальный сайт турнира группы «С»
 Чемпионат на сайте Всемирной федерации кёрлинга (WCF)
 Мужской турнир на сайте результатов и статистики WCF
 Женский турнир на сайте результатов и статистики WCF
 Мужской турнир группы «С» на сайте результатов и статистики WCF
 Женский турнир группы «С» на сайте результатов и статистики WCF

Чемпионаты Европы по кёрлингу
2016 год в кёрлинге
Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Чемпионаты Европы в Словении
Кёрлинг в Словении
Спорт в Шотландии в 2016 году
Спорт в Словении в 2016 году
кёрлинг
Ноябрь 2016 года
Чемпионаты Европы в Шотландии